Dana Tyrell (né le  à Airdrie, dans la province de l'Alberta au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il participe avec l'équipe LHOu au Défi ADT Canada-Russie en 2007 et 2008.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2004-2005 || Cougars de Prince George || LHOu ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Cougars de Prince George || LHOu ||69 ||7 ||11 ||18 ||44 ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|2006-2007 || Cougars de Prince George || LHOu ||72 ||30 ||26 ||56 ||51 ||15 ||1 ||6 ||7 ||4 
|- 
|2007-2008 || Cougars de Prince George || LHOu ||68 ||25 ||40 ||65 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 || Admirals de Norfolk || LAH ||11 ||1 ||5 ||6 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2008-2009 || Cougars de Prince George || LHOu ||30 ||19 ||21 ||40 ||27 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Admirals de Norfolk || LAH ||74 ||9 ||27 ||36 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2010-2011 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 78 || 6 || 9 || 15 || 12 || 7 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
|2011-2012 || Admirals de Norfolk || LAH || 18 || 4 || 5 || 9 || 8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Lightning de Tampa Bay || LNH ||26 ||0  ||5  ||5  ||6  ||-  ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013 || HC Banská Bystrica || Extraliga || 4|| 0|| 3|| 3|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Lightning de Tampa Bay || LNH || 21|| 1|| 3|| 4|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013|| Crunch de Syracuse || LAH || 15|| 5|| 3|| 8|| 11|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Lightning de Tampa Bay || LNH || 7|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Crunch de Syracuse || LAH || 44|| 9|| 12|| 21|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014|| Falcons de Springfield || LAH || 19|| 6|| 6|| 12|| 0|| 5|| 1|| 2|| 3||4
|-
|2014-2015 || Falcons de Springfield || LAH || 51|| 13|| 13|| 26|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015|| Blue Jackets de Columbus || LAH || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| ̈-|| -|| -||- ||-
|-
|2017-2018 || Thunder de Wichita || ECHL ||4 ||0 ||1 ||1 ||11 ||- ||- ||- ||- ||- 

| 135|| 7|| 17|| 24|| 26|| 7|| 0|| 0|| 0|| 2

Références 

Naissance en avril 1989
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur du Lightning de Tampa Bay
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du Crunch de Syracuse
Naissance à Airdrie (Canada)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC '05 Banská Bystrica
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur du Thunder de Wichita